Sezon 1988/89 Division 1.

Tabel końcowa

Awans do Division 1 
 Olympique Lyon
 FC Mulhouse
 Stade Brestois 29

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1988 we Francji
1989 we Francji